Мари́на Раско́ва:
 Раскова, Марина Михайловна (1912—1943) — советская лётчица, Герой Советского Союза.
 Марина Раскова — советский грузо-пассажирский пароход.